Лисиченська сільська рада — Донецька область, Амвросіївський район
 Лисиченська сільська рада — Хмельницька область, Славутський район